Vaneck ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Vaneck (1931–2010), französischer Film- und Theaterschauspieler

Vaneck ist ein Pseudonym von:
 Perplexer (* 1970; bürgerlich: Marc Olbertz, seit 2005 Pseudonym Vaneck), deutscher DJ und Interpret im Bereich der Techno- und Dancemusik

Siehe auch:
 Vanek
 Vanneck